Gayet ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Lacour-Gayet (1856–1935), französischer Historiker
 Julie Gayet (* 1972), französische Schauspielerin und Filmproduzentin